Iklé steht für:
 Iklé (Unternehmerfamilie), deutsch-Schweizer Unternehmerfamilie

Iklé ist der Familienname folgender Personen:
 Fred Iklé (1924–2011), schweizerisch-amerikanischer Politikwissenschaftler und Unterstaatssekretär
 Max Iklé (1903–1999), Schweizer Filmproduzent
 Silvia Iklé (* 1949), Schweizer Dressurreiterin